En portugais, un carneiro est un coup de tête (jargon du football).
Au sens littéral, ce mot désigne un bélier.

Toponyme

Piquet Carneiro est une municipalité brésilienne.

Aéroport de Porto-Francisco Sá-Carneiro

Patronyme 

 António Carneiro (1872-1930), peintre portugais ;
 Antonio dos Reis Carneiro (1899- ?), dirigeant brésilien de basket-ball ;
 Belchior Carneiro Leitão (1516-1583), jésuite portugais, missionnaire en Asie, et premier évêque de Macao ;
 Carlos Alberto Carneiro (1970-), ancien coureur cycliste portugais ;
 Francisco Sá Carneiro (1934-1980), homme politique portugais ;
 Grégoire Carneiro (1948-), homme politique français ;
 Honório Hermeto Carneiro Leão (1801-1856), homme d'État brésilien ;
Joana Carneiro (1976-), cheffe d'orchestre portugaise ;
 João Emanuel Carneiro (1970-), scénariste et réalisateur brésilien ;
 Jorge García Carneiro, (1952-2021), officier militaire, homme politique et ministre vénézuélien ;
 José da Gama Carneiro e Sousa (1788-1849), homme d'Etat portugais ;
 Juliana Carneiro da Cunha (1949-), comédienne et danseuse brésilienne ;
 Macris Fernanda Silva Carneiro (1989-), joueuse de volley-ball ;
 Mário de Sá-Carneiro (1890-1916), poète et écrivain portugais.